Numele "Brandenburg", se poate referi la următoarele locuri:

 Margrafiatul Brandenburg, un principat în Sfântul Imperiu Roman

 Landul Brandenburg, din Germania
 Orașul Brandenburg, situat în landul mai sus menționat
 Brandenburg, Kentucky, în Statele Unite

Numele "Brandenburg" apare de asemenea și în:
 Concerte Brandenburgice ale lui Johann Sebastian Bach
 Poarta Brandenburg din Berlin
 Numele și titlurile multor familii nobiliare Europene;
 Brandenburg: șnur sau găitan care se coase în rânduri paralele, ca podoabă, pe pieptul unor haine (în dreptul butonierelor).

Toponime românești